P14 ou P-14 peut faire référence à :

Astronautique 
 P-14 où Explorer 10, un satellite scientifique américain.

Domaine militaire et armes 
 Pattern Enfield P14, un fusil conçu par l'Arsenal royal d'Enfield ;
 P14-45, un pistolet semi-automatique canadien.

Écriture 
 Papyrus 14, un papyrus du Nouveau Testament.

Médecine 
 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres